Дорожинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дорожинка — исчезнувшее село в Успенском районе Павлодарской области.

Украина 
 Дорожинка — село в Ольшанском районе Кировоградской области.